Амвро́сій ( — «невмирущий») — чоловіче ім'я грецького походження.
 Амвросій Медіоланський — святий, єпископ Міланський.
 Амвросій (Гудко) — релігійний діяч, єпископ РПЦ.
 Амвросій (Католікос-патріарх Грузинський) — Католикос-патріарх Грузії, історик і релігійний діяч.
 Амвросій Оптинський — преподобний російський старець монастиря в Оптині, один з найшанованіших сучасних російських святих.
 Амвросій (Полікопа) — архієрей Української Православної Церкви (Московського Патріархату).
 Амвросій (Сенишин) — церковний діяч, митрополит Філадельфійський Української Греко-Католицької Церкви (1961—1976), василіянин.
 Амвросій (Вайнагій) — архієрей Української Православної Церкви (Московського Патріархату)
 Амвросій (Скобіола) — архієрей Української Православної Церкви (Московського Патріархату)
 Андрохович Амвросій — український педагог, історик.
 Бучма Амвросій Максиміліанович — український актор і режисер.
 Ждаха Амвросій Андрійович — український та російський ілюстратор і художник.
 Метлинський Амвросій Лук'янович — український поет і етнограф, фольклорист, перекладач, видавець родом з Полтавщини, професор Харківського (1848—1849) та Київського (1849—1854) університетів.
 Прихильний Амвросій — український архітектор.
 Шанковський Амвросій — греко-католицький священик.
 Юшкевич Амвросій — православний церковний діяч.
 Яновський Амвросій Васильович — галицький освітній і політичний діяч.

Чоловічі імена грецького походження